Spojení písmen H a F může mít různé významy:

HF 
 fluorovodík, kyselina fluorovodíková
 vysoká frekvence (z anglického High Frequency) – radiokomunikační pásmo
 Have Fun (anglicky Bav(te) se (doslova Měj(te) legraci (zábavu) – zkratka v online diskusích
 handsfree (anglicky ruce volné) – příslušenstí k mobilním telefonům

Hf 
 hafnium – chemický prvek
 Harfa – v partituře

Externí odkazy